Движение 16 июня () — турецкая революционная группа, появившаяся в партии Хикмета Кывылджимлы «Родина» () в 1979 г.

Руководителем партийной фракции был Сарп Курай. Группа начала выпускать газету «Партизанский путь» (). В 1987 г. присоединилась к фронту «Революционное единство», возглавляемому РПК. Название «Движение 16 июня» приняла в 1988 г. В 1990—1991 гг. в группе произошли внутренние конфликты.

История Турции